Prank steht für:

 einen Streich
 Prank (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz), Katastralgemeinde von Sankt Marein-Feistritz, Bezirk Murtal, Steiermark
 Prank (Film), kanadische Filmkomödie von 2016

Siehe auch: